Городе́цкий — фамилия, а также топоним.

Известные носители

А 
 Городецкий, Александр Сергеевич (1935—2022) — иностранный член РААСН, академик Академии строительства Украины.
 Городецкий, Андрей Александрович (ок. 1255—1304) — князь из рода Рюриковичей.

Б

В 
 Городецкий, Василий Романович (1904—1976) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Городецкий, Вениамин Борисович (1919—2014) — советский шашист, международный гроссмейстер, популяризатор шашек.
 
 Городецкий, Владислав Владиславович (Лешек Дезидерий Городецкий; 1863—1930) — русский и польский архитектор.

Г 
 Городецкий, Габриэль (род. 1945) — израильский историк, автор статей о советской внешней политике и истории Второй мировой войны.
 Городецкий, Георгий Дмитриевич (1923—1988) — советский военный деятель.
 Городецкий, Герасим Моисеевич (1876—1956) — советский инженер, профессор Киевского политехнического института.

Е 
 Городецкий, Ефим Наумович (1907—1993) — советский историк, профессор МГУ, лауреат Сталинской премии (1943).

И

Л 
 Городецкий, Лев Моисеевич (1858—?) — гражданский инженер.
 Городецкий, Леонид Алексеевич (1905—1970) — советский военачальник, полковник.

М 
 Городецкий, Меер (более известен как Гур-Арье Меир; 1891—1951) — израильский художник.
 Городецкий, Митрофан Иванович (1846—1893) — русский писатель и этнограф.
 Городецкий, Михаил Борисович (1869—1918) — русский издатель и журналист.
 Городецкий, Михаил Леонидович (1966—2019) — российский физик, профессор МГУ.

Н

О — С 
 Городецкий, Олег Витальевич (род. 1972) — поэт, автор-исполнитель своих и чужих песен, входит в Творческую ассоциацию «32 августа».
 Городецкий, Павел Иванович (1902—1960) — учёный в области горной науки, доктоp технических наук, специалист в области систем разработки рудных месторождений.
 Городецкий, Роберт Семёнович (род. 1940) — советский и российский клоун-мим, один из основателей театра «Лицедеи».
 Городецкий, Сергей Митрофанович (1884—1967) — русский советский поэт, переводчик и педагог.

Персонаж 
 Антон Городецкий — главный герой фантастического цикла «Дозоры» Сергея Лукьяненко.

Топоним 
 Городецкий — посёлок в Алтайском крае.
 Городецкий — посёлок в Нижегородской области.
 Городецкий — мыс, самая южная точка полуострова Рыбачий.
 Городецкий — мыс.

См. также 
 Городецкие — о дворянских родах
 Епископ Городецкий
 Городецкий район
 Маяк Городецкий
 Городницкий
 Городецкая

Примечания